El nombre Bill ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico.
 1997 - Huracán Bill.
 2003 - Tormenta tropical Bill.
 2009 - Huracán Bill.
 2015 - Tormenta tropical Bill.
 2021 - Tormenta tropical Bill.